GOM est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Goma, l'aéroport principal de la ville de Goma en République démocratique du Congo, selon le code AITA des aéroports.

GOM est un sigle qui peut désigner :
 , une revue universitaire bimestrielle évaluée par des pairs qui couvre les domaines de la gestion et de la psychologie industrielle et organisationnelle ;
 GOM Player (ou Gretech Online Movie Player), un lecteur de fichiers multimédia pour Windows.

 Gom, un village du Cameroun.

Code IATA des aéroports